Змагання з вільної боротьби у ваговій категорії до 50 кг серед жінок на Олімпійських іграх 2020 року відбулися 6 та 7 серпня 2021 року.

Призери

Турнір

Втішний раунд

Втішний раунд

Посилання 
 United World Wrestling  
 Офіційна сторінка